Buhmann steht für:

 Butzemann, eine Kinderschreckfigur
 eine Person, der man die Schuld zuschiebt, siehe Sündenbock

Buhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Buhmann (1936–2008), schleswig-holsteinischer Politiker (CDU)
 Joachim Buhmann (* 1959), deutscher Biophysiker; Professor für Informatik an der ETH Zürich
 Rainer Buhmann (* 1981), deutscher Schachgroßmeister

Siehe auch:

 Bumann
 Buman